Эванте

 Эванте (мифология)
 Эванте (спутник) — спутник Юпитера